Transbordador espacial puede referirse a:

 Transbordador STS estadounidense.
 Programa del transbordador espacial estadounidense.
 Transbordador Burán soviético.
 Transbordador Hermes europeo (proyecto).